Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Реал Бетис» 106-м в его истории.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков основного состава футбольного клуба «Реал Бетис» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15

Результаты матчей

Кубок Испании

Второй раунд

Третий раунд

1/16 финала

Примечания 

2014/2015
Реал Бетис